Eugenio Fuselli – architetto italiano
 Silvia Fuselli – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana